

Гемпден — місто, штат Мен
 Гемпден — місто, штат Массачусетс
 Гемпден — місто, штат Північна Дакота
 Гемпден — місто, штат Вісконсин
 Гемпден Тауншип — селище в окрузі Камберленд, штат Пенсільванія
 Гемпден — переписна місцевість, штат Мен